gromada Korytnica (powiat jędrzejowski)
 gromada Korytnica (powiat rycki) (garwoliński/rycki)
 gromada Korytnica (powiat węgrowski)

także:
 gromada Stara Korytnica (powiat drawski)